Claude Alexis Cochard (1743-1815), juriste et homme politique français.
Françoise Cochard (1963-), athlète française spécialiste du saut en longueur.
Jean Cochard (1939-), athlète français spécialiste du saut en longueur.
Jean-Jacques Cochard (1968-), handballeur français.
Maxime Cochard (1984-), homme politique français.
Philibert Cochard (1876-1937), homme politique français.
Violaine Cochard (née en 1973), claveciniste française.